Фраксион Сан Антонио има више значења:

 Фраксион Сан Антонио (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Фраксион Сан Антонио (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику